Perdix (Moeksypryl) – lek stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego
 Perdix – planetoida o numerze katalogowym 8758
 Perdix – rodzaj ptaków z rodziny kurowatych
 Perdiks – w mitologii greckiej matka Perdiksa (Talosa), siostra Dedala
 Perdix (Talos, Talus, Kalos, Perdiks) – w mitologii greckiej syn Perdiks, uczeń i siostrzeniec Dedala

Zobacz też 
 Apogonichthys perdix – gatunek ryby z rodziny apogonowatych
 Brachyramphus perdix (morzyk kamczacki) – gatunek ptaka z rodziny alk
 Otiorhynchus perdix – gatunek owada z rodziny ryjkowcowatych